Пєшков Зіновій Олексійович  (1884—1966) — корпусний генерал французької армії, та дипломат. Старший брат Якова і Веніаміна Свердлових. Хрещеник  Максима Горького (справжнє ім'я Олексій Максимович Пєшков);
 Пешков Олег Анатолійович (1971—2014) — рядовий міліції, учасник російсько-української війни;
 Пєшков Олексій Максимович  (1868—1936) — справжнє ім'я російського, пізніше радянського «пролетарського» письменника, драматурга та публіциста Максима Горького .